Fernando Méndez puede referirse a:

 Fernando Antonio Méndez García (1908-1966), director y guionista cinematográfico de cine mexicano.
 Fernando Méndez-Leite (1944-), crítico de cine y realizador de televisión español.
 Fernando Ambrosio Méndez Chiquelli (1984-), futbolista argentino.
 Fernando Méndez (1964-), periodista y escritor gallego.